Шарль-Луи-Жозеф Ханссенс (, ; , Гент, Нидерланды, — , Брюссель, Бельгия) — бельгийский композитор и дирижёр.

Преподавал в Антверпене, руководил оркестром Гентской оперы. С 1825 года один из дирижёров Брюссельской оперы. В 1826 году выступил одним из соучредителей общества взаимопомощи музыкантов «Аполлон». В 1827 году был назначен придворным композитором короля Нидерландов Виллема I.

Именем Ханссенса названа улица в Брюсселе (, ).

Композиторы Бельгии
Дирижёры Бельгии
Академические музыканты Бельгии